Valencia open 500 е турнир по тенис за мъже от Международните серии 500.

Провежда се във Валенсия, Испания от 1995 г. Турнирът се играе в зала.

Мъже – сингъл 

Спорт във Валенсия
Валенсия